HMS „Ramillies” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy. Pochodzi od bitwy pod Ramillies stoczonej 23 maja 1706.

 Pierwszy „Ramillies” był 82-działowym okrętem liniowym II rangi (ang. second rate) zwodowanym w 1664 pod nazwą „Royal Katherine”, przemianowanym w 1706 na „Ramillies”, który zatonął podczas sztormu w 1760.
 Drugi „Ramillies” był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej rangi (ang. third rate) zwodowanym w 1763, zniszczonym przez sztorm w 1783.
 Trzeci „Ramillies” był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej rangi (ang. third rate) zwodowanym w 1785 i zniszczonym w 1850.
 Czwarty „Ramillies” był pancernikiem typu Royal Sovereign zbudowanym w 1893 i zezłomowanym w 1913.
 Piąty „Ramillies” był pancernikiem typu Revenge zbudowanym w 1917 i zezłomowanym w 1948.
 Kolejny „Ramillies” miał być okrętem podwodnym typu Resolution, zamówionym w 1964, lecz zamówienie odwołano w 1965.

Ramillies